New Values – trzeci album solowy Iggy’ego Popa. Wydany w 1979 r. przez wytwórnię Arista Records. Album był popularny w Europie i USA.

Lista utworów 
Wszystkie piosenki napisał Iggy Pop.

Twórcy 
 Iggy Pop – wokal
 James Williamson – gitara, wokal
 Scott Thurston – bas, gitara, harapa, keyboard, wokal, róg
 Klaus Kruger – perkusja
 Jackie Clark – bas

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Iggy’ego Popa
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Arista Records